

Населені пункти та їхні частини
 Новий Фольварк — село в гміні Цешкув Мілицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Новий Фольварк — село в гміні Лісневичі Холмського повіту Люблінського воєводства
 Новий Фольварк — село в гміні Намислув Намисловського повіту Опольського воєводства
 Новий Фольварк — село в гміні Бусько-Здруй Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Новий Фольварк — село в гміні Вжесня Вжесінського повіту Великопольського воєводства
 Новий Фольварк — село в гміні Кротошин Кротошинського повіту Великопольського воєводства
 Новий Фольварк — частина міста Кельців у Свентокшиському воєводстві
 Новий Фольварк — частина села Ожарув у гміні Мокрсько Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Новий Фольварк — колонія в гміні Медзьно Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Новий Фольварк — колонія в гміні Шамотули Шамотульського повіту Великопольського воєводства
 Новий Фольварк — осада в гміні Старий Дзежґонь Штумського повіту Поморського воєводства
 Новий Фольварк — осада в гміні Кіселіце Ілавського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Новий Фольварк — осада в гміні Оструда Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки